Amore che vieni, amore che vai – brano musicale di Fabrizio De André del 1966
Geordie/Amore che vieni, amore che vai – singolo di Fabrizio De André del 1966
Amore che vieni, amore che vai – film di Daniele Costantini del 2008